Le corps caverneux peut désigner :
 le corps caverneux du clitoris ;
 le corps caverneux du pénis.

Anatomie sexuelle